Във фантастичния свят описан от писателя Джон Роналд Руел Толкин Галадриел е владетелка на Лотлориен, където живее с мъжа си Келеборн до края на Третата епоха. Тя е носителка на един от трите Елфически пръстена – Нения, пръстенът на водата и е родена във Валинор през годините на двете Дървета. Идва в Средната земя заедно с братята си в първата година от Първата епоха. Тя е най-малкото дете и единствената дъщеря на Финарфин. На 29 септември 3021 г., в края на Третата епоха, отплава заедно с Гандалф, Елронд и Фродо към Валинор.

Елфи от Средната земя
Персонажи от Властелинът на пръстените